Spoiler steht für:

 Spoiler (Fahrzeug), ein aerodynamisches Bauteil eines Fahrzeugs
 Störklappe, ein aerodynamisches Element an einem Flugzeug
 Spoiler (Medien), eine die Spannung verderbende Inhaltsangabe
 Spoiler (Comicfigur), eine Figur im DC-Comic-Universum
 Spoiler (Politik), in der Politik in Russland eine Bewegung oder meistens Partei, die nicht natürlich entstanden ist, sondern von der politischen Führung als künstliche Konkurrenz der Opposition geschaffen wurde
 Spoiler Indústria e Comércio de Veículos, einen ehemaligen brasilianischen Automobilhersteller

Siehe auch:

 Spoil Five
 Spoilereffekt